Села:
 Нова Василівка — Житомирська область, Житомирський район, Василівська сільська рада
 Нова Василівка — Полтавська область, Диканський район, Петро-Давидівська сільська рада